Novelle ima više značenja:
 Novelle, Brescia
 Novelle, Mantua